Josef Marxer ist der Name folgender Personen: 

* Josef Marxer (1871–1958), liechtensteinischer Politiker, siehe Franz Josef Marxer
 Josef Marxer (Politiker) (1889–1972), liechtensteinischer Politiker
 Josef Ignaz Marxer (1877–1958), liechtensteinischer Politiker